Untermarkt 2 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 2 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 2 (Gau-Odernheim), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Gau-Odernheim
 Untermarkt 2 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 2 (Murnau am Staffelsee), siehe Liste der Baudenkmäler in Murnau am Staffelsee
 Untermarkt 2 (Wolfratshausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Wolfratshausen